Lynk steht für:
 Stanley Michael Lynk (* 1952), kanadischer Jurist und Hochschullehrer, UN-Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte im Palästinensischen Territorium
 Lynk & Co, Automarke des chinesischen Herstellers Geely

LYNK steht für:
 Flughafen Kapino Polje bei Nikšić in Montenegro (ICAO-Code)

Abkürzung